Sv. Franjo Asiški
 Sv. Franjo Ksaverski
 Sv. Franjo Paulski
 Sv. Franjo Saleški